Il doppio del torneo di tennis Linz Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Thomas Strengberger che hanno battuto in finale Petr Luxa e David Škoch 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Martín Rodríguez (quarti di finale)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (semifinali)

 Francisco Costa /  German Puentes-Alcaniz (primo turno)
 Jordan Kerr /  Damien Roberts (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Linz Challenger 2000